Noriega hace referencia a:

Iraida Noriega (1971) , cantante de Jazz mexicana
 Adela Noriega, actriz mexicana;
 Carlos Augusto Noriega (1921-2003), político Colombiano;
 Eduardo Noriega (1916-2007), actor mexicano;
 Eduardo Noriega, actor español;
 Gerardo Noriega, futbolista español;
 Gustavo Noriega, periodista argentino;
 José Noriega (1920-2006), cantante español;
 Manuel Antonio Noriega, (1934-2017), exdictador panameño;
 Norgie Noriega, productor puertorriqueño;
 Susana Noriega, pintora mexicana;
 Ricardo Noriega, matemático argentino;
 Francisco Noriega, ejecutivo telefónico;

Otros 
 Noriega, parroquia asturiana del concejo de Ribadedeva.
 Noriega, el nombre común de una especie de pez.